Деливрон — фамилия. Известные носители:
 
 
 Деливрон, Рудольф Андреевич
 Деливрон, Сергей Рудольфович (1862—1942)
 
 Деливрон, Александр Карлович (1837—1906)
 Деливрон, Павел Карлович (1842—?)
 Деливрон, Борис Карлович (1844—1912)
 Деливрон, Мартын Борисович
 Деливрон, Виктор Францевич (1835—1889)

Примечания 

Дворянские роды России швейцарского происхождения